Blut an ihren Händen ist der Titel der Filme:
 Blut an ihren Händen (1994) (While Justice Sleeps), US-amerikanischer Gerichtsfilm von Ivan Passer 
 Blut an ihren Händen (1998) (Blood on Her Hands), US-amerikanischer Kriminalfilm von Steven Robman